Шарль Гро (; , Вервен — , ) — французский учёный-эллинист, филолог-классик, палеограф, научный писатель.

Биография 
Образование получил в Школе хартий и Практической школе высших исследований, затем стажировался в эллинистике под руководством Эдуара Турнье. В апреле 1872 года получил степень лиценциата, с ноября 1873 года читал свой курс эллинистики в Школе высших исследований, начал сотрудничать с рядом научных журналов, работал в университетской библиотеке. Благодаря хорошему знанию древнегреческого языка допускался к работе в библиотеках Швеции, Дании, Испании и Португалии, где сумел изучить много старинных рукописей (в Испании, в частности, работал целый год в 1875—1876 годах). 1 января 1881 года защитил докторскую диссертацию по трудам Плутарха, затем несколько месяцев работал в Ватиканской библиотеке в Риме, пообещав вернуться для каталогизации рукописей. Вернувшись в начале 1882 года в Париж, внезапно заболел тифом и умер.

Шарлю Гро принадлежат аннотированные каталоги древнегреческих фондов в Копенгагене (; 1879); и Эскориале (; 1881), издания Плутарховых «Демосфена» и «Цицерона». После смерти друзьями были собраны и изданы книга статей и заметок Гро «Notices bibliographiques et autres articles» и масштабный мемориальный сборник с участием крупных эллинистов со всего мира «Mélanges. Recueil de travaux d’érudition classique» (обе 1884).

Библиография 
 Émile Châtelain: Charles Graux. In: Revue de philologie. 1882, S. 104.
 Louis Duchesne: Biographie de Charles Graux. In: Bulletin critique. 2. Jahrgang (1882), S. 356—358.
 Conrad Bursian: Charles Graux. In: Biographisches Jahrbuch für Alterthumskunde. 5. Jahrgang (1882), 1883, S. 18-22 (mit Schriftenverzeichnis).

Примечания

Ссылки 
 

Филологи Франции
Эллинисты